Menzer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Menzer (1908–2005), deutscher Kryptologe
 Georg Menzer (1897–1989), deutscher Kristallograph und Mineraloge
 Ina Menzer (* 1980), deutsche Boxerin
 Julius Menzer (1845–1917), deutscher Weingroßhändler und griechischer Konsul
 Paul Menzer (1873–1960), deutscher Philosoph
 Rosa Menzer (1886–1942), Arbeiterfunktionärin und Widerstandskämpferin
 Rudolf Menzer (1904–1991), Abgeordneter des Hessischen Landtags

Siehe auch:
 Mentzer
 Menczer